Логос ()

 Логос — термін філософії.
 «Логос» — група українських письменників християнсько-католицького спрямування (Львів, 1922-31).
 58534 Логос — класичний об'єкт поясу Койпера.
 Логос (корабель) — корабель зі світу Матриці.
 Логос Україна — видавництво у місті Києві.